Vysílač označuje:

 vysílač
typy vysílačů
 rádiový vysílač
 radiokomunikační vysílač
 rozhlasový vysílač
 radiotelevizní vysílač
 televizní vysílač
 radiotelefonní vysílač
 radiofonní vysílač (vysílačka)
 infračervený vysílač
 radioamatérský vysílač (vysílačka)
 radiomodelářský vysílač (modelářská vysílačka)
 vysílač (radar)

vysílací komplexy a stavby
 Žižkovský vysílač
 Vysílač Buková hora
 Vysílač Lualualei
 Vysílač Konstantynow
 Vysílač KVLY-TV
Vysílač OMA

Technická zařízení obsahující vysílače 
 Železniční zabezpečovací zařízení
 Hromadné dálkové ovládání
 Dálkové ovládání domácích elektrospotřebičů
 Pagerová síť
 Dálnopisná síť

Externí odkazy